Pope puede hacer referencia a:

Lugares 

 Pope (Misisipi), localidad del estado estadounidense de Misisipi.

Personas

Apellido 

 Alexander Pope, poeta británico.
 Don Pope, atleta estadounidense.
 Eddie Pope, futbolista estadounidense.
 Henry Pope, personaje de la serie de televisión Prison Break.
John Pope, militar de la Unión en la Guerra Civil Estadounidense.
Lucas Pope, desarrollador de videojuegos estadounidense.

Títulos 

Pope, sacerdote ruso del rito griego.

Autores de nombres botánicos 

 C.Pope - Clara Maria Pope fl. 1760s-1838
 G.V.Pope - Gerald Vernon Pope 1941-
 S.A.Pope - Seth Alison Pope 1911-
 Pope - Willis Thomas Pope 1873-1961

Otros 

 Condado de Pope, página de desambiguación.
 Popé